

Geografia 
 Žirov – comune della Repubblica Ceca nella regione di Vysočina

Persone 
 Nikolaj Žirov – bobbista sovietico

Pagine correlate 
 Aleksandr Žirov